Курская городская ветвь — однопутная тупиковая железнодорожная линия, эксплуатировавшаяся c 1878 по 2010 год и связывавшая центр города Курска с одноимённой узловой станцией. Длина ветки составляет около 6,4 км. На своём протяжении линия имеет 3 моста.

Проектирование и строительство 

Станция Курск, открытая в 1868 году, располагалась в пригородной Ямской слободе (сейчас входит в состав Железнодорожного округа Курска), в трёх верстах (около 3,2 км) от города. При этом станция была узловой и обслуживала одновременно три железных дороги (Московско-Курскую, Курско-Киевскую и Курско-Харьково-Азовскую). Расположение станции на удалении от Курска было неудобно пассажирам и встречающим, а также создавало трудности в доставке грузов. В связи с этим, в 1872 году курские власти приняли решение о постройке железнодорожной ветви в центр города и устройстве там пассажирской и товарной станции. Начались переговоры с МПС о проекте ветви, стоимости работ и выделении земли в черте города.

Проектные работы производились Московско-Курской железной дорогой, автором проекта был инженер Н. Е. Ададуров. Со стороны городских властей активную роль в подготовке строительства сыграл городской голова П. А. Устимович. Для возведения линии предполагалось освободить три городских квартала, при этом всю землю и постройки, принадлежащие городу, было решено передать железной дороге безвозмездно. Губернским земством было решено выпустить заём до 200 тысяч рублей на финансирование строительства. Кроме того, с грузов, прибывавших и отправлявшихся из Курска, а также с пассажирских билетов предлагалось взимать специальный сбор на постройку (1/8 копейки с пуда для товаров и 1/4 копейки с пуда пассажирских грузов, для билетов — от 5 до 10 копеек серебром в зависимости от класса проезда). В ноябре 1873 года МПС одобрило проект городской ветви.

Возведение линии началось в июне 1874 года, при этом работы планировалось завершить в кратчайшие сроки. Однако строительство затянулось на 4 года, поскольку для прокладки железнодорожных путей необходимо было выкупить частные строения, владельцы которых немедленно повысили цены.

Эксплуатация и закрытие линии 

Движение по городской ветви было открыто 2 июня 1878 года. На Херсонской улице была построена станция Курск-Город (Курск-II) с вокзалом. Поезда ходили по соединительной ветви 6 раз в день. Проезд по ней стоил от 6 (в 3-м классе) до 15 копеек (в 1-м классе). Расписание согласовывалось с прибытием и отправлением поездов Московко-Курской, Курско-Киевской и Курско-Харьково-Азовской железных дорог. Первоначально линия обсуживалась паровозами завода Борзиг серии Бн (0-3-0) с составами из пяти вагонов.

В 1900-е был расширен мезонин городского вокзала. В 1910-е рядом со стальным железнодорожным мостом через Тускарь (1-й мост), был построен другой мост для второго железнодорожного пути. Второй путь предназначался для разведения пассажирских и грузовых поездов.

Курская городская ветвь служила для пассажирских и грузовых перевозок и после Октябрьской революции и установления советской власти. К концу 1930-х пассажирское движение было постепенно прекращено. Городской вокзал был переименован в «Вокзал „Курск-ветка“ при городской товарной станции», в его здании было размещено управление железной дорогой и кассы предварительной продажи билетов.

В ночь на 2 ноября 1941 года, при отступлении Красной армии, из Курска был взорван мост городской ветви через протоку Кривец (3-й мост). Он был восстановлен немцами в 1942 году, при этом частично (южная сторона) был поставлен на деревянные опоры.

В 1968 году вокзал «Курск-ветка» был снесён: на его месте было построено здание цирка. Ветка продолжала своё функционирование до 2010 г.: по ней доставлялись грузы для кондитерской фабрики, ТЭЦ, ряда складов и строительно-ремонтных организаций Стрелецкой слободы. После ввода в строй нового здания кондитерской фабрики, поблизости от станции Рышково, движение составов по данной ветке было окончательно прекращено.

Примечания

Архивные источники

Ссылки 
 

История транспорта Курска
Тупиковые железнодорожные линии
Исчезнувшие железнодорожные линии России
Железнодорожный транспорт Курской области